Huaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Huaceae ingår i ordningen harsyreordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Huaceae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Harsyreordningen
Huaceae